Сантијаго Тилантонго има више значења:

 Општина Сантијаго Тилантонго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тилантонго (Сантијаго Тилантонго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику